

Patronyme 

 Georges Aaron Bénédite (1857-1926), égyptologue français ;
 Léonce Bénédite (1859-1925), historien de l'art et conservateur de musée français.

Pseudonyme 

 Daniel Bénédite (1912-1990), militant socialiste et résistant français.

Patronyme français